Ташаев — фамилия; имеет женскую форму .
 Ташаев, Александр Михайлович (род. 1994) — российский футболист.
 Ташаев, Ризван Вахаевич (род. 2003) — российский футболист.
 Ташаева, Елена Юрьевна (род. 1983) — российская актриса.